Benjamin Schulte – nuotatore statunitense
 Gerrit Schulte – ciclista su strada e pistard olandese
 Helmut Schulte – dirigente sportivo e allenatore di calcio tedesco
 Lisa Schulte – slittinista austriaca
 Michael Schulte – cantautore tedesco
 Karl Joseph Schulte – cardinale e arcivescovo cattolico tedesco